Stazione di Ostseebad Binz della Deutsche Bahn
 Stazione di Binz LB della Rügensche Bäderbahn